Mužská dvouhra Rio Open 2023 probíhala ve druhé polovině února 2023. Do singlové soutěže riodejaneirského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. 

Vítězem se stal druhý nasazený, 27letý Brit Cameron Norrie, jenž ve finále zdolal 19letou světovou dvojku a obhájce trofeje Carlose Alcaraze ze Španělska poměrem 5–7, 6–4 a 7–5. Alcaraz prohospodařil zisk úvodní sady a vedení 3–0 na gamy ve druhé. Oplatil mu tak týden starou porážku z finálového duelu na Argentina Open. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu ATP Tour, první v kategorii ATP 500 a druhý na antuce. Po skončení se na žebříčku posunul o jednu příčku výše, když mu patřilo 12. místo.
 
Norrie s Alcarazem se stali první dvojící ve finále dvou navazujících turnajů ATP Tour od Djokoviće s Murraym na Rome Masters a Madrid Masters 2016.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rio Open
Tenis v Brazílii v roce 2023
ATP Tour 2023